Salins kan syfta på:

Frankrike 
 Salins, Cantal – en kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne
 Salins, Seine-et-Marne – en kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France
 Salins-les-Thermes – en kommun i departementet Savoie i regionen Rhône-Alpes

Schweiz 
 Salins, Schweiz – en ort i kantonen Valais i Schweiz